Llewellyn correspond, en gallois, au prénom Louis (une des formes françaises du prénom germanique Hlodovic).

Patronymie 

 Evan Henry Llewellyn (1846-1914), militaire et homme politique britannique ;
 Gareth Llewellyn, joueur de rugby à XV gallois ;
 Grant Llewellyn (né en 1962), chef d'orchestre gallois ;
 Max Llewellyn (1999-), joueur gallois de rugby à XV ;
 Richard Llewellyn, écrivain britannique ;
 Robert Llewellyn, acteur, scénariste, réalisateur et producteur britannique ;
 Roddy Llewellyn (1947-), baronnet britannique, paysagiste, journaliste ,écrivain et présentateur de télévision ;
 Stewart Llewellyn, joueur de rugby à XIII gallois ;
 Willie Llewellyn, joueur de rugby gallois.

Divers
Le Prix John-Llewellyn-Rhys est un prix littéraire britannique.
Dai Llewellyn est une salle de l'Hôpital Sainte Mangouste, un des Lieux dans l’univers de Harry Potter.

Homonymie de prénom